Amerikai Egyesült Államok
Blooming Grove (Indiana)
Blooming Grove Township (Indiana)
Blooming Grove Township (Minnesota)
Blooming Grove (New York)
Blooming Grove Township (Pennsylvania)
Blooming Grove (Ohio)
Blooming Grove (Texas)
Blooming Grove (Wisconsin)